Dettenried steht für:

 Dettenried ZH, Weiler der Gemeinde Weisslingen, Kanton Zürich, Schweiz
 einer der deutschen Namen der Stadt Delle, Département Territoire de Belfort, Frankreich